Avtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Avtjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Lilla Avtjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Stora Avtjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Stora Avtjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (7,62 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn